Cheli – cognome italiano
 Alberto Cheli – cantante italiano
 Enzo Cheli – costituzionalista italiano
 Giovanni Cheli – cardinale italiano
 Maurizio Cheli – astronauta italiano